Blisse  ist der Familienname folgender Personen:
Christian Blisse (Geburtsname:Georg Christian Blisse) (1823–1905), Berliner "Millionenbauer"
Ingo Blisse (* 1966), Deutscher Schriftsteller